Влади́мир Али́кин:
 Аликин, Владимир Александрович (род. 1957) — советский биатлонист и российский тренер.
 Аликин, Владимир Николаевич (1948—2018) — советский и российский учёный, лауреат Государственной премии РФ.